Calibre – musicista britannico
 Calibre – software open source, multipiattaforma e freeware che gestisce gli eBook
 Calibre – editore statunitense
Calibre – film britannico del 2018, regia di Matt Palmer